Osseo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Osseo (Minnesota)
Osseo (Wisconsin)